Atmung (lat.: Respiratio) bezeichnet
 im allgemeinen Sprachgebrauch das Ein- und Ausatmen der Lungenatmer, siehe dazu Lungenventilation
 den Gasaustausch 
zwischen Atemluft und Blut, siehe Lungenbläschen 
zwischen Blut und Zelle, siehe Atmung 
sowie den Gastransport durch den Körper, siehe Transport (Biologie)#Gastransport.
 die biochemischen Vorgänge der aeroben und anaeroben Zellatmung
 den Wasserdampfausgleich
 bei Textilien, siehe Funktionstextilie
 bei Baustoffen, siehe Atmende Wand

Veratmung bezeichnet auch die
 Oxidation eines organischen Stoffs
 aerobe Verrottung eines Naturstoffs

 Siehe auch 
 Beatmung
 Suche aller Artikel, die "Atmung" im Titel haben: